Aldo Masciotta – schermidore italiano
 Edelfa Chiara Masciotta – showgirl, attrice ed ex modella italiana
 Giovanna Masciotta – ex schermitrice italiana